Zosterops consobrinorum — вид воробьиных птиц из семейства белоглазковых (Zosteropidae). Подвид, возможно, открыт на острове Ванги-Ванги (Тукангбеси) в 2003 году. По другой версии, птица с Ванги-Ванги представляет собой отдельный вид.

Таксономия 
Возможно, близки к Zosterops citrinella. Возможно, даже конспецифичны с ними.

Распространение 
Эндемики юго-восточной части Сулавеси (Индонезия). Также обитают на островах Кабаена и Бутунг и, возможно, на острове Муна. Представители популяции с Бутунга отличаются вокально и морфологически и, с высокой вероятностью, относятся к отдельному таксону (возможно, подвиду).

Описание 
Длина тела 11.5-12 см. Вес 9.8-10.4 г. Верхняя сторона тела оливково-зелёная. Горло, верх грудки и подхвостье золотые. Белое глазное кольцо сравнительно узкое, спереди оно разорвано черноватым пятном. Брюшко белое. Клюв чёрный. Ноги тёмно-серые.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 

Белоглазковые